Habrovany est un toponyme qui peut désigner :

Habrovany, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Habrovany, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie